Las Lajas (Argentinië), een gemeente in de Argentijnse provincie Neuquén
Las Lajas (Ecuador), een kanton in de Ecuadoraanse provincie El Oro
Las Lajas (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Comayagua
Las Lajas (Cuba), een dorp in Cuba
Las Lajas (Veracruz), een plaats in de Mexicaanse staat Veracruz
Las Lajas (Dominicaanse Republiek), een plaats in de Dominicaanse Republiek
Las Lajas (vulkaan), een vulkaan in Nicaragua
Las Lajas-basiliek, een basiliek in Colombia